O sabre individual masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais
| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Soji Aiyenuro
| RD1-score02 = 6
| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Low Ho Tin
| RD1-score03 = 8
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Sandro Bazadze
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Max Hartung
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Julien Pillet
| RD1-score06 = 9
| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Tomohiro Shimamura
| RD1-score07 = 0
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Kamil Ibragimov
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Nicolas Limbach
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Saba Sulamanidze
| RD1-score10 = 4
| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Seppe van Holsbeke
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Dmytro Pundyk
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Marcin Koniusz
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Alexandre Woog
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Nicolas Rousset
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  = {{Nowrap| Veniamin Reshetnikov}}
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD2-score01 = 14
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Sandro Bazadze
| RD2-score02 = 15
| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Max Hartung
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Kamil Ibragimov
| RD2-score04 = 10
| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Nicolas Limbach
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Dmytro Pundyk
| RD2-score06 = 10
| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Alexandre Woog
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  = {{Nowrap| Veniamin Reshetnikov}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 32
| RD3-team01  =  Sandro Bazadze
| RD3-score01 = 11
| RD3-seed02  = 17
| RD3-team02  =  Max Hartung
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Nicolas Limbach
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =

Segunda chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais
| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Kenta Tokunan
| RD1-score02 = 7
| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Vincent Anstett
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Dmytro Boiko
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Eli Dershwitz
| RD1-score05 = 12
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Matyas Szabo
| RD1-score06 = 15
| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Mamoudou Keita
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Luigi Samele
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Enrico Berrè
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Andriy Yagodka
| RD1-score10 = 13
| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Valery Pryiemka
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Iulian Teodosiu
| RD1-score12 = 7
| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Philippe Beaudry
| RD1-score13 = 5
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Boladé Apithy
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Shaul Gordon
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Gu Bon-gil
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Dmytro Boiko
| RD2-score02 = 7
| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Matyas Szabo
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Luigi Samele
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Enrico Berrè
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Valery Pryiemka
| RD2-score06 = 11
| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Boladé Apithy
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Gu Bon-gil
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais
| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Nikolay Kovalev
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Chan David Wei Ren
| RD1-score02 = 5
| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Yemi Geoffrey Apithy
| RD1-score03 = 14
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Renzo Agresta
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  James Honeybone
| RD1-score05 = 9
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Oh Eun-seok
| RD1-score06 = 15
| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Chang Chi Hin Cyrus
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Kim Jung-hwan
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Aleksey Yakimenko
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Jiang Kelü
| RD1-score10 = 10
| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Jeff Spear
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Alin Badea
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Joseph Polossifakis
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  András Szatmári
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =

Quarta chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais
| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Daryl Homer
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Pablo Moreno
| RD1-score02 = 8
| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Aleksander Ochocki
| RD1-score03 = 6
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Csanád Gémesi
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Oleh Shturbabin
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Won Jun-ho
| RD1-score06 = 13
| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Vu Thanh An
| RD1-score07 = 14
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  = {{Nowrap| Aliaksandr Buikevich}}
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Fernando Casares
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Yevgeni Frolov
| RD1-score10 = 7
| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Sun Wei
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Aldo Montano
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Adam Skrodzki
| RD1-score13 = 10
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ciprian Gălățanu
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Sergio Escudero
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Áron Szilágyi
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Daryl Homer
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Csanád Gémesi
| RD2-score02 = 15
| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Oleh Shturbabin
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =

Classificação final

Ligações externas

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013